Брианшон:

 Брианшон, Шарль Жюльен — французский математик и химик.
 Брианшон — большой древний ударный кратер находящийся у северо-западного лимба видимой стороны Луны.